Держановка — название населённых пунктов на Украине:

 Держановка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Держановка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Держановка — село в Олевском районе Житомирской области.
 Держановка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Держановка — село в Носовском районе Черниговской области.